Metaponto – frazione del comune di Bernalda, in provincia di Matera
 Metaponto – sito archeologico nei pressi della frazione
 Metaponto – personaggio della mitologia greca, fondatore e re dell'omonima città